Первая лига 1961/1962 () — 36-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1961/1962
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1961 году
Спорт в Чехословакии в 1962 году